Pfahlstraße bezeichnet

 Pfahlstraße (Eichstätt), Geschäftsstraße in Eichstätt, Oberbayern
 Pfahlstraße (Zell an der Speck), Hauptstraße durch den Ort Zell an der Speck, (Markt Nassenfels), Landkreis Eichstätt, Oberbayern 
 Kleine Pfahlstraße, Wohnstraße in Hannover, Stadtteil Oststadt
 Große Pfahlstraße, Verkehrsweg im hannoverschen Stadtteil Oststadt